Termenul de „acuzat” se poate referi la:

o persoană inculpată, sau pârâtă, care este învinuită de ceva, acuzată de infracțiune și este parte într-un proces penal, sau contra căreia s-a introdus o acțiune în justiție.

Vezi și 
Acuzații de falsificare a programului Apollo
Proces înscenat, în care acuzații n-au șanse reale să se apere.
Denunțare
Glosar de termeni juridici

Legături externe
Cazuri de acuzații în presă
Ariel Sharon comemorat: Între elogii și acuzații 
Preot ortodox, acuzat de abuzuri sexuale și dezvirginare
Scandal sexual la nivel inalt: Politicieni de renume, acuzați de pedofilie

Termeni juridici